One Touch () може значити:

 One Touch — альбом гурту «Sugababes».
 One Touch — пісня гурту «Mini Viva».